Андре́й Ря́бов: Рябов, Андрей Анатольевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Рябов, Андрей Виленович (род. 1956) — российский политолог и педагог.
 Рябов, Андрей Владимирович (род. 1962) — джазовый гитарист.
 Рябов, Андрей Фёдорович (1925—2004) — Герой Советского Союза.